Literatuur
Fred (stripauteur), Frans stripauteur, pseudoniem van Fred Othon Aristidès
Fred (cartoonist), een Belgische cartoonist

Media
Fred Figglehorn, YouTubesensatie FЯED, gespeeld en bedacht door Lucas Cruikshank
Fred Records, Brits platenlabel
Fred (computerspel), een computerspel van Ubisoft.

Sport
Frederico Rodrigues Santos, Brazilliaans voetballer bijgenaamd Fred
Frederico Chaves Guedes, Braziliaans voetballer bijgenaamd Fred
Frederico Rodrigues de Oliveira, Braziliaans voetballer bijgenaamd Fred

Voornaam
Fred (voornaam), een jongensnaam

Culinair
Fred (restaurant), een restaurant in Rotterdam